Щелочная фосфатаза — ферменты человека:

 Щелочная фосфатаза
 Щелочная фосфатаза, кишечная
Щелочная фосфатаза, ткань-неспецифическая
Щелочная фосфатаза, плацентарная